Новоєгорівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новоєгорівська сільська рада — Харківська область, Дворічанський район